Марковице може да се отнася за:

Полша 
 Марковице, квартал на Рачибуж
 Марковице, село в Великополско войводство, в Познански окръг, в Община Клешчево
 Марковице, село в Куявско-Поморско войводство, в Могиленски окръг, в Община Стшелно
 Марковице, село в Ополско войводство, в Ниски окръг, в Община Глухолази
 Марковице, село в Силезко войводство, в Мишковски окръг, в Община Кожеглови